Ebenezer ist ein männlicher Vorname biblischen Ursprungs, siehe Ebenezer (Vorname).

Orte in Kanada:
 Ebenezer (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ebenezer (Arkansas)
 Ebenezer (Georgia)
 Ebenezer (Kentucky)
 Ebenezer (Louisiana)
 Ebenezer (Mississippi)
 Ebenezer (Missouri)
 Ebenezer (New Jersey)
 Ebenezer (New York)
 Ebenezer (North Carolina)
 Ebenezer (Pennsylvania)
 Ebenezer (South Carolina)
 Ebenezer (Tennessee)
 Ebenezer (Texas)
 Ebenezer (Virginia)
 Ebenezer (Wisconsin), im Jefferson County

im NRHP gelistete Objekte:
 Ebenezer Academy, in Rock Hill, South Carolina, ID-Nr. 77001234
 Ebenezer Academy, Bethany Presbyterian Church and Cemetery, in Houstonville, North Carolina, ID-Nr. 80002857
 Ebenezer African Methodist Episcopal Church and School, in Whigham, Georgia, ID-Nr. 08000714
 Ebenezer Associate Reformed Presbyterian Church, in Jenkinsville, South Carolina, ID-Nr. 71000775
 Ebenezer Baptist Church, in Atchison, Kansas, ID-Nr. 05001343
 Ebenezer Baptist Churches, in Bloomfield, Virginia, ID-Nr. 94000548
 Ebenezer Campground, in Center Point, Arkansas, ID-Nr. 76000416
 Ebenezer Chapel, in Marmet, West Virginia, ID-Nr. 74002011
 Ebenezer Covered Bridge, in Ginger Hill, Pennsylvania, ID-Nr. 79003829
 Ebenezer Log Church, in Pittsboro, North Carolina, ID-Nr. 74001340
 Ebenezer Lutheran Chapel, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 79003365
 Ebenezer Methodist Episcopal Chapel and Cemetery, in Golden, Illinois, ID-Nr. 84000921
 Ebenezer Mill, in Knoxville, Tennessee, ID-Nr. 87001037
 Ebenezer Missionary Baptist Church, in Auburn, Alabama, ID-Nr. 75000317
 Ebenezer Monument, in Mena, Arkansas, ID-Nr. 91000689
 Ebenezer School, in Greensburg, Kentucky, ID-Nr. 84001505
 Ebenezer Townsite and Jerusalem Lutheran Church, in Springfield, Georgia, ID-Nr. 74000674

Siehe auch:
 Eben-Ezer
 Eben-Ezer-Kirche
 Stiftung Eben-Ezer